Ялмар Шахт (, 22 січня 1877, Тінглеф, Шлезвіг-Гольштейн — 3 червня 1970, Мюнхен) — німецький державний і фінансовий діяч, директор Національного Банку Німеччини (1916—1923), президент Рейхсбанка (1923—1930, 1933—1939), рейхсміністр економіки (1934—1937), рейхсміністр без портфеля (1937—1942).
 Крістофер Кліленд Шахт () (народився 6 грудня 1946 року) - колишній політичний діяч в Австралії та член Південно-австралійського відділення Австралійської робочої партії (АЛП).